

Codici 
 RYN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Medis, Royan, Francia
 RYN – codice vettore ICAO di Ryan International Airlines
 ryn – codice ISO 639-3 della lingua amami-oshima settentrionale

Fantascienza 
 Ryn – specie di Guerre stellari

Geografia 
 Ryn  – città del Voivodato della Varmia-Masuria (Polonia)
 Deserto Ryn – deserto dell'Asia centrale